Эт-Тиб, ранее — Бон, также Рас-эль-Тиб (Кап-Бон) () — самая близкая к Сицилии точка африканского побережья. Мыс Эт-Тиб, расположенный на северо-востоке Туниса, омывается водами Тунисского залива. От итальянской территории его отделяет Тунисский пролив.

Ближайший крупный населённый пункт — Келибия. Неподалёку от самого мыса — руины пунического Керкуана, объявленные памятником Всемирного наследия.

История 

Мыс Эт-Тиб не раз упоминается в скрижалях истории:
 Частью историков отождествляется с Прекрасным мысом, упоминаемом в договорах Рима и Карфагена.
 В море у мыса вандалы в 468 году  византийского флотоводца Василиска.
 В декабре 1941 году британские эсминцы торпедировали у мыса Бон два итальянских крейсера.
 В мае 1943 году на полуострове капитулировали последние итало-германские соединения в Африке.

Примечания

Ссылки 
 Britannica Concise

Мысы Туниса
Мысы Средиземного моря
Набуль (вилайет)